Heiligenkreuz heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Heiligenkreuz im Lafnitztal, Marktgemeinde im Burgenland
 Heiligenkreuz (Niederösterreich), Gemeinde bei Baden in Niederösterreich
 Heiligenkreuz am Waasen, Gemeinde in der Steiermark

Gemeindeteile:
 Heiligenkreuz (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Heiligenkreuz (Titting), Ortsteil der Marktes Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Heiligenkreuz (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

 Heiligenkreuz-Gutenbrunn, Ortschaft mit Wallfahrtskirche bei Herzogenburg, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Heiligenkreuz (Gemeinde Herzogenburg), Ortsteil von Herzogenburg
 Heiligenkreuz (Gemeinden Kremsmünster, Sattledt), Ortschaft von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf; und Sattledt, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Heiligenkreuz (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

historisch:
 Heiligenkreuz (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Krasnotorowka, auf Samland, Oblast Kaliningrad, Russland (ehem. Heiligenkreutz, Ostpreußen)

 Žiar nad Hronom, Stadt in der Slowakei (Heiligenkreuz an der Gran)

 Chodský Újezd, Gemeinde im Okres Tachov, Tschechien
 Újezd Svatého Kříže, Ortsteil der Stadt Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice, Tschechien
 Svatý Kříž (Havlíčkův Brod), Ortsteil der tschechischen Stadt Havlíčkův Brod, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Svatý Kříž (Cheb), Ortsteil der tschechischen Stadt Cheb, Okres Cheb, Tschechien

Sonstiges:
 zahlreiche Kirchen, siehe Heilig-Kreuz-Kirche
 Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Heiligenkreuz-Gutenbrunn, Niederösterreich
 Stift Heiligenkreuz bei Baden, Niederösterreich

Siehe auch:
 Heiligkreuz, Heiligenkreutz
 Heiliges Kreuz – zum Begriff
 Santa Cruz (span.)